Las Manzanas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Manzanas, Delstaten Mexiko, Atlacomulco, 
 Las Manzanas, Chiapas, Tenejapa, 
 Las Manzanas, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar